Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka
 Rosja Sowiecka (czasopismo)